Dvouhra juniorek Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráček splňujících kritéria juniorské kategorie. Chorvatská obhájkyně titulu Petra Marčinková zvolila start v ženské kvalifikaci, v jejímž druhém kole podlehla Coco Vandewegheové.

Soutěž vyhrála 15letá turnajová devítka Alina Kornejevová, která ve finále zdolala deblovou spoluhráčku a sedmou nasazenou Mirru Andrejevovou téhož věku. Třísetová bitva skončila po 3 hodinách a 18 minutách výsledkem 6–7, 6–4 a 7–5 při poměru vyhraných míčů 139 ku 138. Kornejevová tak při svém debutu na majorech získala první kariérní grandslam. Ve čtvrtfinále oplatila porážku české světové šestce Tereze Valentové z finále Mistrovství Evropy 2021 kategorie 14letých.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

juniorek dvouhra
Juniorský tenis v roce 2023